Tiglat-Pileser of Tiglatpileser is de benaming voor drie koningen van het Assyrische Rijk:
 Tiglat-Pileser I (1115 - 1077 v.Chr.)
 Tiglat-Pileser II (967 - 935 v.Chr.)
 Tiglat-Pileser III (745 - 727 v.Chr.)